Сытинка — топоним в России:

Реки 
 Сытинка — река в Крестецком и Новгородском районах Новгородской области.

Населённые пункты 
 Сытинка — село в Лунинском районе Пензенской области.
 Сытинка — деревня в Павловском районе Ульяновской области.